Lusk peut désigner :
 Lusk, une ville du Wyoming aux États-Unis ;
 Lusk, une ville du comté de Fingal en République d'Irlande ;
 Don Lusk (1913-2018), animateur américain ;
 Doris Lusk (1916-1990), plasticienne néo-zélandaise ;
 Georgia Lee Lusk (1893-1971), femme politique américaine ;
 Kelli Lusk (1970 -), athlète américaine spécialiste de la course en montagne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme